До́бринское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Урюпинского района Волгоградской области.

Административный центр — станица Добринка.

История 
Добринское сельское поселение образовано 30 марта 2005 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 1037-ОД.

11 мая 2019 года в его состав вошли населённые пункты упразднённых Бесплемяновского и Забурдяевского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 

 Сельское поселение на сайте района

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Урюпинского района